Дикамилло, Брэндон (род. 1976) — американский актёр.
 Дикамилло, Кейт (род. 1964) — американская детская писательница.